Ворыпаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Ворыпаево — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Ворыпаево — деревня в городском округе Подольск Московской области.